Alan Davidson es el nombre de diversas personas:

 Alan Davidson (escritor culinario) (1924-2003), también diplomático británico.
 Alan Davidson (cricket) (b. 1929), australiano.
 Alan Davidson (autor), inglés.
 Alan Davidson (futbolista) (nacido 1960), miembro de la Football Federation Australia.